Le pardon est l'acte de pardonner ainsi que son résultat.
 Le pardon est une cérémonie catholique semblable à un pèlerinage.
 Un pardon juridique est une grâce, une amnistie, une suspension du casier judiciaire ou une libération conditionnelle.
 Le Pardon, cérémonie du Tournoi de Chauvency en 1285.
 Pardon ! est une entreprise de mode française.
 Pardon est l'un des hameaux de la commune de Saint-Genès-Champanelle.

Titres 
 Pardon est un périodique satirique d'Allemagne de l'Ouest publié de 1962 à 1982.
 Pardon est un téléfilm français réalisé par Alain Schwarzstein en 2004.
 Pardon, une chanson de Johnny Hallyday sortie en 1999.
 Pardon? est une pièce de théâtre sur la pédophilie dans l’Église catholique.

Patronyme 

 Félix Pardon (1851-1921), pianiste et compositeur belge ;
 Jacqueline Pardon (1921-2009), Résistante française ;
 Marie Pardon (née en 2001), joueuse française de basket-ball ;
 Maurice Pardon (1884-1944), coureur cycliste français.
 Théodore Pardon (1808-1890), conseiller à la Cour de cassation  de Bruxelles et membre de la nouvelle Société des douze.

Références